Blatná bezeichnet

 Blatná, Stadt im Okres Strakonice, Tschechien
 Schloss Blatná
 Blatná, Ortsteil von Frymburk nad Vltavou, Tschechien
 Blatná na Ostrove, Gemeinde im Okres Dunajská Streda, Slowakei 
 Blatná (Fichtelgebirge), Berg im Fichtelgebirge

Siehe auch:
 Horní Blatná